Евге́ний Дани́лович Аграно́вич () — советский и российский кинодраматург, сценарист, поэт, прозаик, бард, художник, автор широко известной песни «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок». Брат кинорежиссёра Леонида Аграновича.

Биография 
Родился 13 октября 1918 года в Орле в семье Даниила Яковлевича Аграновича и Марии Лейзеровны (Лазаревны) Пантиелевой (1886—1968). Однако впоследствии при составлении документов дата была записана как 14 ноября 1919 года — этот вариант на протяжении десятилетий считался официальным.

Начал писать песни с 1938 года. Член ВЛКСМ с 1939 года.

Во время войны пошёл на фронт, где продолжал сочинять стихи и песни. Некоторые из них получили анонимное распространение и фактически стали народными. С 1941 года воевал на Западном фронте (10-я армия), был сотрудником фронтовой газеты «Бей врага». С апреля 1944 года — на 2-м Белорусском фронте (49-я армия) в дивизионной газете 385-й стрелковой дивизии «За Сталина». Старший лейтенант.

Многие стихи Аграновича легли в основу песен, написанных профессиональными композиторами. На текст его стихотворения «Моё поколение», созданного ещё на фронте, была сочинена песня «К неоткрытому полюсу». Автор музыки — композитор Виктор Агранович.

В 1948 году, по окончании Литературного института имени А. М. Горького, работал журналистом в газете Осоавиахима, где писал статьи о событиях в воинских частях по заданию редакции. Затем работал по договору на ЦКДЮФ имени М. Горького, писал сценарии для «Союзмультфильма».

Умер 29 января 2010 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Семья 
 Двоюродные братья — Алексей Наумович Пантиелев, писатель; Яков Хацкелевич Пантиелев (1923—2002), учёный в области агрономии и агротехники, доктор сельскохозяйственных наук, автор популярных пособий по садоводству.

Наиболее известные песни 
 «Одесса-мама» (в соавторстве с Б. Смоленским, 1938—1951).
 «Солдат из Алабамы».
 «Пыль» (первые 4 строфы по стихам Р. Киплинга в переводе А. Оношкович-Яцыны, 1941—1943).
 «Лина» (1942).
 «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…»  (1954; звучит в фильме «Ошибка резидента» (1968) в исполнении Михаила Ножкина).
 «Песня парашютистов» (из кинофильма «Прыжок на заре», музыка Л. В. Афанасьева).
 «Скользит тропа среди камней».
 «Последний рыцарь на Арбате».
 «Малюсенький моллюск».
 «Сабля-любовь» («Любовь стараясь удержать…») (конец 1950-х).
 «Вечный огонь» («От героев былых времён…» 1970; звучит в фильме «Офицеры», музыка Р. М. Хо́зака).
 «Лебединая песня»  (1991).

Фильмография

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы».
 Медаль «За боевые заслуги» — награждён приказом Военного совета 10-й армии Западного фронта № 753 от 25.11.1942 «за предотвращение паники и сбор отступающих частей армии в боеспособное подразделение».
 Орден Красной Звезды — награждён приказом по 385 сд № 50/н от 25.07.1944 года «за организацию ряда удачных подборок и статей, посвящённых зверству немецко-фашистских войск, и организацию политработы в войсках».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
 Орден Отечественной войны II степени — награждён приказом Военного совета 49-й армии 2-го Белорусского фронта № 96 от 10.06.1945 года.
 Орден Отечественной войны II степени (21.1.1987).

Память 
 В мае 2015 в Орле — городе, где бард родился, — ему установили памятную доску.
 29 августа 2020 памятная доска в честь Аграновича открылась в Москве, на доме, где он жил с 1967 года до своей смерти (район Аэропорт, улица Черняховского, д.2).

Примечания

Ссылки 

 Евгений Агранович. Биографический очерк, библиография на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Сайт, посвящённый творчеству Е. Аграновича
 Агранович Евгений Данилович
 Евгений Агранович — Энциклопедия отечественного кино
 Сравнение «Жди меня» Симонова и «Лина» Аграновича
 «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок» на белорусском языке
 Евгений Агранович. Стихи. Биография. Фото.
 Скончался драматург и бард Евгений Агранович 29.01.2010 

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Поэты России XX века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Авторы-исполнители России
Похороненные на Востряковском кладбище
Музыканты по алфавиту
Сценаристы мультипликации
 
Евгений